Urbán Gábor (1901–1984) zeneszerző
 Urbán Gábor (1946) festőművész
 Urbán Gábor (1984) labdarúgó